Блез Александр Дего́фф (; 17 января 1830 года в Париже — 2 мая 1901 там же) — французский художник, племянник художника Александра Дегоффа.

Биография 
Блез Александр Дегофф родился в Париже. Художественное образование получил в Парижском училище изящных искусств, потом работал под руководством И. Фландрена и В. Бугро.

Выставлялся на парижском Салоне с 1857 по 1882 год, был награждён медалью третьего класса в 1861 году и медалью второго класса в 1863 году. Был награждён серебряной медалью на Всемирной выставке 1900 года.

Художник умер в Париже в 1901 году.

Творчество 
Блез Дегофф писал почти исключительно неодушевленные предметы: ювелирные изделия, стеклянные сосуды, ковры, ткани и т. п. В «Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона» его творчеству давалась следующая характеристика: «В отношении красивой группировки подобных предметов, а ещё больше в отношении рельефности и правдивости их воспроизведения он почти не имеет соперника между современными живописцами „мёртвой природы“ не только во Франции, но и во всей Европе».

В числе наиболее известных работ:
 «Аметистовая ваза XVI столетия»,
 «Старое грушевое дерево»,
 «Чай в мастерской художника»,
 «Шлем и щит Карла IX»,
 «Корона французских королей»

См. также 
 Французская живопись

Литература 
 

Художники Франции XIX века
Мастера натюрморта Франции